České příjmení Vacek (, , nebo Waczek, Vaczek) nese více různých osobností:

 Bedřich Vacek (* 1919, [?]), český fotbalista, útočník, reprezentant Československa
 Daniel Vacek (* 1971), český tenista
 Eduard Vacek (* 1947), český spisovatel a publicista
 Emil Vacek (1914–1973), český pedagog, profesor hudby
 František Vacek, více osob
 Gustav Vacek (1821–1894), český malíř
 Jan Vacek (rozcestník), více osob
 Jaroslav Vacek (rozcestník), více osob
 Jindřich Vacek (rozcestník), více osob
 Jiří Vacek (1931–2021), český spisovatel, publicista a myslitel
 Jiří Vacek (kulturista) (* 1988), český kulturista
 Josef Vacek (rozcestník), více osob
 Kamil Vacek (* 1987), český fotbalista
 Karel Vacek, více osob
 Kašpar Vacek (1831–1891), český politik
 Martin Vacek (* 1971), český politik, vizionář, filozof, terapeut
 Michal Vacek (* 1987), český bobista a atlet
 Miloš Vacek (1928–2012), český sbormistr, dirigent, varhaník a hudební skladatel
 Miroslav Vacek (rozcestník), více osob
 Pavel Vacek, více osob
 Petr Vacek (* 1965), český herec, moderátor a překladatel
 Václav Vacek (rozcestník), více osob
 Zdeněk Vacek (fotbalista) (* 1972), český fotbalista, útočník

 Ženský tvar příjmení s přechýlením
 Blanka Vacková (* 1944), česká antropoložka
 Hana Vacková (* 1954), česká středoškolská pedagožka a politička Zelených
 Jarmila Vacková (historička umění) (1930-2011), česká historička umění, věnující se pozdně gotickému a renesančnímu malířství
 Jaroslava Vacková (* 1946), česká politička KSČ, poslankyně FS za normalizace
 Oľga Vacková (* 1924), slovenská politička KSS, poslankyně FS za normalizace
 Růžena Vacková (1901–1982), teoretička a historička umění, pedagožka a politická vězeňkyně

Wacek
 Gerda Wacek (* 1933), rakouská autorka dětí ptáků
 Wilhelm Wacek (1864–1944), rakouský dirigent

Podobná příjmení 
 Vacík, Vačok
 Vacke, Watzke, Wentzke
 Wach, Vachek
 Vaculík, Vaclík (Watzlik)
 Watzek

Externí odkazy 
 

Česká příjmení